Башкирское Канчерово — деревня в Кувандыкском городском округе Оренбургской области.

География 
Находится на правом берегу реки Сакмара в 6 км к востоку от села Зиянчурино.

История 
Названа так по преобладающему башкирскому населению — в отличие от расположенной рядом деревни Русское Канчерово, где живут русские. В «Списке населенных мест» 1871 г. д. Канчурина (Кончурина, Кипчак). В списках 1901 г — хутор Канчуринский..

Население

Примечания 

Населённые пункты на Сакмаре
Населённые пункты Кувандыкского городского округа